Meisentalbach und Meisentalgraben sind Gewässernamen:

 Meisentalbach (Modenbach), linker Zufluss im Pfälzerwald des Modenbachs nach dem Modenbacherhof der Ortsgemeinde Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz

 Meisentalgraben (Roth), linker Zufluss der hier noch Obere Roth genannten Roth (Zusam) unterhalb von Agawang, Gemeinde Kutzenhausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Meisentalgraben (Tobelbach), linker Zufluss des Tobelbachs (zum Stehenbach) in Emerkingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Meisenbach